

Persone 
 Ignazio Gardella senior (1803-1867) – architetto italiano
 Arnaldo Gardella (1873-1928) – ingegnere italiano
 Giuseppe Gardella (1900-1964) – medico italiano
 Ignazio Gardella (1905-1999) – architetto italiano

Geografia

Italia 
 Gardella, oggi Gradella – frazione del comune di Pandino (Lombardia)